Lenca bezeichnet
ein indigenes Volk in Mittelamerika, siehe Lenca (Volk).
dessen zu den indigenen Sprachen Amerikas zählende Sprache, siehe Lenca (Sprache).

siehe auch: Lenka